Демьянка — небольшой посёлок в Уватском районе Тюменской области. Центр Сорового сельского поселения.

Расположен на берегу реки Демьянка. Расстояние от Демьянки до районного центра Уват 120 км по автомобильной трассе федерального значения «Тюмень-Ханты-Мансийск».

В поселке действует общеобразовательная средняя школа, детский сад, спортивный комплекс.

С 1997 года открыт Храм во имя святителя Иоанна, митрополита Тобольского.

Население

Предприятия посёлка 
 ОАО «РЖД» (ШЧ-18, ПЧ-29, ТЧЭ-18 и др.)
 ОАО «Газпром»
 «Сибур Холдинг»
Так же ведет работу школа изобразительного искусства и музыкальная школа.

Коммуникация и связь

Интернет провайдеры 
 Ростелеком
 ТТК
 ООО АСС

Сотовые операторы 
 Мегафон
 TELE 2
 МТС (Мобильные ТелеСистемы)

Примечания 

Населённые пункты Уватского района